Jan Wagner (1892–1939) – polski duchowny katolicki, rozstrzelany przez Niemców
 Jan Wagner (ur. 1971) – niemiecki pisarz i tłumacz
 Jan Wagner (ur. 1972) – niemiecki muzyk i pisarz
 Jan Wagner (ur. 1975) – niemiecki i polski reżyser filmowy
 Jan Wagner (ur. 1985) – niemiecki polityk